A2 (papir), veličina papira prema standardu ISO 216
 Autocesta A2, (Hrvatska) 
 Autocesta A2 (Slovenija) - slovenska autocesta 
 Autocesta A2 (BiH) - bosanskohercegovačka autocesta
 Audi A2 - model automobila njemačke marke Audi